Винарско () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Камено. Находится примерно в 10 км к северо-западу от центра города Камено и примерно в 25 км к северо-западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 480 человек.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области